Plaats in Indonesië
 Mrisen (Juwiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Mrisen (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java